Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2012 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 11 по 17 апреля 2012 года в Пьештяни (Словакия) и Секешфехерваре (Венгрия). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2013 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2013 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборные Австрии и Украины пришли из второго дивизиона, сборные Норвегии и Словакии пришли из ТОП-дивизиона, сборная Японии не участвовала в прошлом году из-за землетрясения в Японии, ей было гарантировано участие в 2012 году, остальные команды пришли с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2012 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2012 года

Главные судьи
  Томас Бернекер
  Тревор Хэнсон
  Павел Мешинский
  Робин Шир

Линейные судьи
  Юрис Балодис
  Василий Калиада
  Кристиан Кашпар
  Фрэйзер Макинтайр
  Станислав Раминг
  Петер Станё
  Йозеф Тврдон

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2012 года

Главные судьи
  Андреа Бенвегну
  Джимми Бергамелли
  Скотт Бокал
  Петтер Хегле

Линейные судьи
  Петер Бето
  Мартон Немет
  Алекс Лаццери
  Жак Риисом-Биркер
  Томас Тисланд
  Сотаро Ямагути
  Марек Главатый

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Патрик Романчик
 Защитник:  Томаш Русина
 Нападающий:  Марко Данё

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Мало Вилле
  Петер Хохкофлер
  Ёсия Ёкояма
  Эндре Медбю
  Марко Данё
  Томас Трельц

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Оливер Агостон
 Защитник:  Евгений Лисовец
 Нападающий:  Йоханнес Бишофбергер

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Александр Циян
  Мате Арань
  Владислав Журавлёв
  Никита Михайлис
  Филип Стопинский
  Максим Мартышко

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Спорт
Хоккей
Хоккей
Ю*1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словакии
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Венгрии
Чемпионаты мира в Словакии